Гомес Мартинес () — испанская фамилия. Известные носители:
 Гомес Мартинес, Мигель Анхель (род. 1949) — испанский дирижёр, пианист и скрипач.
 Гомес Мартинес, Сервандо (род. 1968) — мексиканский наркобарон.
 См. также 
 Гомес
 Мартинес